Paplitz – frazione della città di Genthin nel circondario del Jerichower Land (Sassonia-Anhalt)
 Paplitz – frazione della città di Baruth/Mark nel circondario rurale del Teltow-Fläming (Brandeburgo)